Santa Maria da Boa Vista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Maria da Boa Vista (ort), Pernambuco, 
 Santa Maria da Boa Vista (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar